Барскоон — река в Киргизии.
 Барскоон — ущелье в Киргизии.
 Барскоон — село в Киргизии.